Denola o De Nola o de Nola
Fabrice de Nola
George Denola